Charles (Edward) Lindblom (1917–2018), een Amerikaanse econoom en politicoloog
 Gunnel Märtha Ingegerd Lindblom (1931–2021), een Zweeds actrice